Чемурша  — село в Чебоксарском районе Чувашской Республики. Входит в состав Синьяльского сельского поселения.

Расположено между Чебоксарами и Новочебоксарском. Находится на реке Кукшум с западной стороны автодороги «Вятка».

История 
На картах встречается как минимум с 1796 года (Генеральный геометрический план города Чебоксары и его уезда, состоящего в Казанской губернии) как село Сретенское (Писарино тож). Позже село сменило название на Чемурша. Таким образом, село основано не позднее 18 века. Архивные данные, документы и источники, хранящиеся в музеях, рассказы старожилов объясняют образование села по-разному. 

Было центром Чемуршинского сельсовета. С 2006 года в составе Синьяльского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
 Чемуршинская основная общеобразовательная школа;
 Дошкольная разновозрастная группа «Пилеш» при Чемуршинской СОШ;
 Медицинский пункт;
 Сельская библиотека — филиал Чемуршинской ЦБС.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Чебоксарского района